Al-Mamun (abbàssida) (786 - 833), califa abbàssida de Bagdad (814-833).
 Yahya ibn Ismail al-Mamun, emir a Toledo 1043-1075
 Abu-l-Ulà Idrís al-Mamun (? 1185/1186 - Màlaga, 1233), vuitè califa dels almohades.